Mehrwert bezeichnet
 bei Marx den über den Wert der Arbeitskraft hinausgehenden Teil der Wertschöpfung, siehe Mehrwert (Marxismus)
 als „Mehrwert des Geldes“ bezeichnet Dieter Suhr den von Silvio Gesell definierten „Urzins“
 ein Werkzeug der Kundenbindung, siehe Mehrwertstrategie
 den bei der Wertschöpfung erzielten Wertzuwachs, siehe Mehrwertsteuer